Турнір першої ліги Восьмого чемпіонату України з футболу 1998—1999 проводився з 31 липня 1998 по 29 червня 1999 року.

Учасники турніру 

У турнірі команд першої ліги чемпіонату України брали участь 20 команд:

 — команди, що опустилися з вищої ліги.
 — команди, що минулого чемпіонату виступали в другій лізі.

Перед початком сезону команда ФК «Вінниця» мала назву «Нива».

Навесні команда «Явір» (Краснопілля) переїхала до обласного центру та отримала назву «Явір-Суми».

Після першого кола через заборгованість за членськими внесками в ПФЛ на команду «Шахтар» (Макіївка) накладено штраф і знято 6 очок, пізніше команда була знята зі змагань і в другому колі їй зараховано поразки -:+.

«Торпедо» (Запоріжжя) було оголошено банкрутом і замість нього в плей-оф за місце у вищій лізі зіграв ФК «Черкаси».

Підсумкова таблиця 

|}

Склад переможців турніру, київської команди «Динамо-2»:
 Воротарі: Кернозенко В'ячеслав, Романенко Всеволод, Луценко Тарас.
 Захисники: Радченко Олександр, Кирюхін Олександр, Несмачний Андрій, Федоров Сегій, Сосновський Андріан, Герасименко Олексій, Єзерський Володимир, Баланчук Сергій, Дмитрулін Юрій, Кутас Павло, Черников Володимир, Головко Олександр, Русин Денис.
Півзахисники: Черняк Сергій, Онищенко Денис, Кардаш Василь, Маковський Михайло, Кормильцев Сергій, Лагойда Ігор, Михайленко Дмитро, Романенко Дмитро, Щекотилін Геннадій, Хацкевич Олександр, Яшкін Артем, Шевелюхін Олександр, Калитвинцев Юрій, Саутін Артем, Лисицький Віталій, Мотуз Сергій, Белькевич Валентин, Гусін Андрій, Каладзе Каха, Карабкін Ярослав, Єрмоленко Руслан, Згурський Олександр, Ковалюк Володимир, Скоба Ігор.
Нападники: Венглинський Олег, Коновалов Сергій, Косирін Олександр, Маковський Володимир, Мазяр Володимир, Герасименко Андрій, Серебренников Сергій, Попов Василь, Пінчук Дмитро, Дорошенко Юрій.
 Тренер: Зуєв Валерій.

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Матч за місце у вищій лізі 

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) відстояло право залишитися у вищій лізі.

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1998—1999
 Чемпіонат України з футболу 1998—1999: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1998—1999: друга ліга
 Кубок України з футболу 1998—1999
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1998—1999

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 8-й чемпионат Украины-1998/99 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1998-1999 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 VIII чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

1998 у футболі
1999 у футболі
Сезони першої ліги України з футболу
1998 в українському спорті
1999 в українському спорті